

Основные события 
 906—920 — споры о легитимности 4-го брака византийского императора Льва VI Философа.
 907—960 — Эпоха пяти династий и десяти царств в Китае. Империя Сун (960—1279).
 909 — начало правления династии халифов Фатимидов на Ближнем Востоке (909—1171).
 911 — скандинавы заселили северную Францию. Предводитель датчан Роллон получил в удел Нормандию.
 911 — начало правления короля Германии Конрада I Франконского (911—918).
 913 — .
 919 — начало правления германского короля Генриха I Птицелова (919—936), из Саксонской династии.
 925 — возникло Королевство Хорватия, во главе с королём Томиславом I.
 925—948 — споры о Гуго де Вермандуа, несовершеннолетнем архиепископе Реймса, сыне графа Хериберта II, закончившиеся Ингельхеймским Собором.
 936 — в Германии началось правление короля Оттона I Великого, впоследствии, основателя и императора (с 962) Священной Римской Империи.
 936—941 — Смута годов Дзёхэй и Тэнгё в Японии.
 941—944 — Русско-византийская война.
 955 — император Оттон I разгромил вторжение венгров в Центральную Европу (битва на реке Лех).
 962 — Оттон I принял власть над Италией и императорскую корону, отстранив Иврейскую династию. Основал Священную Римскую империю.
 966 — польский князь Мешко I принял христианство.
 970—971 — Русско-византийская война.
 977 — Газневидское государство (977—1186).
 987 — Гуго Капет — 1-й король Франции, основатель королевской династии Капетингов.
 999 — философ Герберт Орильякский избран папой Римским.
 Образование в Среднем Поволжье государства болгар со столицей в Булгаре.
 Возникновение еретического движения богомилов в Болгарии.
 Аджария входит в состав объединённой Грузии.
 Основание города Алжир на месте развалин римского поселения Икозиум.
 У населения Тонга появились первые государственные образования.

Русь 
 Походы Руси против Византии (907 — Олег; 941-944 — Игорь; 970-971 — Святослав; 988 — Владимир).
 912—945 — правление киевского князя Игоря Рюриковича.
 945—960 — правление Великой княгини Ольги. Ольга приняла христианство (955).
 945—972 — киевский князь Святослав Игоревич (начало самостоятельного правления ок. 961).
 965 — Восточный поход Святослава, разгром Хазарского каганата.
 978—1015 — правление киевского князя Владимира Святославича.
 985/986 — поход Владимира на Хазарию и Волжскую Булгарию.
 988 — Крещение Руси.

Америка 
 Тольтеки с севера вторглись в долину Мехико и основали города Тула и Туланкинго.
 Неподалёку от Чичен-Ицы возник город Майяпан, не испытавший влияния тольтеков.
 В правление девятого царя тольтеков Топилцина вследствие местных восстаний, иноземных вторжений и бедствий, вызванных голодом и чумой, царство тольтеков распалось, многие переселились на юг — в Табаско и Гватемалу, а оставшиеся растворились среди пришельцев.
 Первые контакты североамериканских индейцев и викингов на островах Ньюфаундленд, Гренландия и полуострове Лабрадор (Лейф Эрикссон).

Изобретения, открытия 
 Открытие Новой Зеландии полинезийцами.
 Заселение Восточной Полинезии (Маркизских островов и островов Туамоту).
 Астроном Ас-Суфи написал каталог 1017 звёзд.
 Ибн ан-Надим написал «Китаб аль-фихрист».

Известные личности 
 Аль-Хорезми (ок. 780 — ок. 850). Математик, астроном, географ и историк.
 Ас-Суфи, персидский астроном.
 Авиценна (980—1037) — персидский философ, учёный, врач, музыкант. Написал энциклопедию теоретической и клинической медицины «Канон врачебной науки», которая много веков была обязательным руководством для врачей в разных странах мира.
 Агапит II — Папа римский.
 Адальберон Ланский — епископ Лана, политический деятель.
 Адальберт Войцех Пражский — первый святитель пруссов, епископ Праги, католический святой.
 Анастасий III, Папа Римский.
 Александр, византийский император.
 Никифор Фока, византийский полководец и император.

См. также